In der Liste der Orgeln in Hamburg werden sukzessive alle erhaltenen Orgeln der Freien und Hansestadt Hamburg erfasst. Sie ergänzt den Hauptartikel Hamburger Orgellandschaft, wo sich weitere Literatur findet.

In Hamburg stehen etwa 325 Pfeifenorgeln in etwa 290 Gebäuden: in Kirchen, Gemeindehäusern und Kapellen, Konzertsälen, Schulen und Hochschulen, Justizvollzugsanstalten und Privathäusern. Einige Gebäude verfügen über mehrere Orgeln. Nur zehn Instrumente, die vor dem Jahr 1870 gebaut wurden, sind (zumindest teilweise) erhalten. Unter ihnen sind die Instrumente von Arp Schnitger von besonderer Bedeutung. Vielfach wurden alte Orgeln durch Neubauten ersetzt oder gingen durch Katastrophen und Kriege verloren.

In der vierten Spalte sind die hauptsächlichen Erbauer angeführt; eine Kooperation mehrerer Orgelbauer wird durch Schrägstrich angezeigt, spätere Umbauten durch Komma. In der sechsten Spalte bezeichnet die römische Zahl die Anzahl der Manuale, ein großes „P“ ein selbstständiges Pedal, ein kleines „p“ ein nur angehängtes Pedal. Die arabische Zahl gibt die Anzahl der klingenden Register bei den heute bestehenden Orgeln an (Stand 2019). Die letzte Spalte bietet Angaben zum Erhaltungszustand sowie Links mit weiterführender Information.

Liste der Orgeln

Literatur

Siehe auch 
 Kirchen in Hamburg

Weblinks 

 Organ index: Hamburg
 Orgelstadt Hamburg

Einzelnachweise 

Hamburg, Liste der Orgeln in Hamburg
!Orgeln in Hamburg